Pásztor László (1921) gyógyszerész, politikus, a Hungarista mozgalom alapító tagja
 Pásztor László (1945) zenész, zeneszerző, a Neoton Família alapító tagja
 Pásztor László (1964) csillagász